El nombre de Museo del Ejército puede aludir a alguna de las siguientes instituciones estatales:

En Argelia 
 Museo del Ejército de Liberación Popular, en Rabuni, en los campos de refugiados de la provincia de Tinduf, al suroeste de Argelia.

En España 
 Museo del Ejército, en la ciudad española de Toledo.

En Israel 
 Museo del Ejército israelí, en la ciudad de Tel Aviv.

En Reino Unido 
 Museo Nacional del Ejército, en la ciudad inglesa de Londres.